Nicànor (militar), oficial macedoni d'Alexandre el Gran
 Nicànor (pare de Balacros), oficial macedoni
 Nicànor d'Estagira, militar macedoni o
 Nicànor de Macedònia, general macedoni que va servir a Cassandre de Macedònia 
 Nicànor, germà de Cassandre de Macedònia.
 Nicànor d'Egipte, amic i general de Ptolemeu I Sòter d'Egipte
 Nicànor, assassí de Seleuc III Ceraune 
 Nicànor l'Elefant, general macedoni
 Nicànor de l'Epir, polític epirota.
 Nicànor (general), general selèucida.
 Nicànor (elefantarca), amic de Demetri I Soter 
 Nicànor, gramàtic grec del segle II
 Nicànor, escriptor grec 
 Sevi Nicànor, gramàtic romà